Мигель Мухика Гальо (, 27 марта 1910, Лима, Перу — 11 августа 2001, там же) — перуанский бизнесмен и государственный деятель, премьер-министр Перу (1968).

Биография 

Родился в семье крупного перуанского предпринимателя Мануэля Мухика Гальо Поррас Карраса.

Получил сельскохозяйственное образование в университетах Лондона и Бристоля. Вернувшись в Перу, активно занимался аграрным, банковским и горнорудным бизнесом. Также был известен как профессиональный охотник и коллекционер антикварного оружия. Благодаря его коллекции золота в Лиме появился Музей золота. Коллекция Мухики Гальо выставлялась во многих странах.

В 1968 г. президент Фернандо Белаунде решил создать беспартийный кабинет во главе с Мухикой Гальо, однако на следующий день в стране произошел военный переворот. Как с юмором отметил сам политик, это было лучшее правительство страны, поскольку оно не успело сделать ничего плохого.

В 1980—1985 гг. — посол Перу в Испании.

Источники 

 Chirinos Soto, Enrique: Historia de la República (1930—1985). Desde Sánchez Cerro hasta Alan García. Tomo II. Lima, AFA Editores Importadores S.A., 1985.
 López Martínez, Héctor: «Miguel Mujica Gallo». Publicado en El Comercio, Lima, Jueves 25 de Marzo del 2010.

Премьер-министры Перу
Министры иностранных дел Перу
Послы Перу в Испании